Pantenius ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor Hermann Pantenius (1843–1915), deutscher Schriftsteller und Zeitschriftenredakteur
 Wilhelm Christian Pantenius (1806–1849), deutschbaltischer Theologe und Journalist